Give può riferirsi a:

Give (Danimarca), ex comune danese situato nella contea di Vejle.
Give (The Bad Plus), album in studio del trio The Bad Plus uscito nel 2004.
Give, album in studio del gruppo Balkan Beat Box, uscito nel 2012.